Big Marsh Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Marsh Pond (Maine), im Piscataquis County
 Big Marsh Pond (New York), im Essex County